Arttu Ville Eemeli Lappi (ur. 11 maja 1984 w Kuopio) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Puijon Hiihtoseura.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutował 11 listopada 2001 w Ruce podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego. Zajął wówczas 27. miejsce. 15 grudnia 2001 w Lahti zajął 25. miejsce, a dzień później miejsce 12. 23 lutego 2002 na skoczni Pine Mountain w Iron Mountain zajął 5. miejsce, a 24 lutego wygrał. Wyniki te pozwoliły mu wystartować w Pucharze Świata. 1 marca 2002 podczas konkursu PŚ w Lahti zajął 8. miejsce. 13 marca w Falun zajął 15. miejsce. W efekcie zakończył sezon 2001/2002 na 48. miejscu w klasyfikacji Pucharu Świata. W 2003 zajął 6. miejsce na mistrzostwach świata w Val di Fiemme na skoczni K-95, a na skoczni K-120 był 12. 

W lutym 2006 doznał kontuzji więzadła prawego kolana.

Sezon 2006/2007 rozpoczął od swojego pierwszego zwycięstwa w konkursie Pucharu Świata w Ruce. Jury, z powodu złych warunków atmosferycznych, nie zdecydowało się na przeprowadzenie drugiej serii. W jedynym skoku Fin uzyskał odległość 141,5 metra.

W tym samym sezonie w Vikersund ustanowił swój rekord życiowy (204 m).

Po sezonie 2009/2010 postanowił zakończyć swoją karierę.

Skakał na nartach marki Elan i w butach Jalas.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie:
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 12. miejsce (K-120), 6. miejsce (K-95)
 2007  Sapporo – 11. miejsce (K-120), 22. miejsce (K-90)

 Drużynowo
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – złoty medal
 2007  Sapporo – 4. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2002  Schonach – 44. miejsce
 Drużynowo
 2002  Schonach – złoty medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 48.
 sezon 2002/2003: 24.
 sezon 2006/2007: 15.
 sezon 2007/2008: 52.

Miejsca na podium 
  Ruka – 24 listopada 2006 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej  
 2002/2003 – 30.
 2003/2004 – 57.
 2006/2007 – 6.
 2007/2008 – 29.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002 – 19.
 2003 – 22.
 2007 – 36.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002 – 28.
 2003 – 57.
 2005 – 54. 
 2007 – 60.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008 – 52.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 61.
 sezon 2003/2004: 49.
 sezon 2005/2006: 28.
 sezon 2008/2009: 125.
 sezon 2009/2010: 104.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Iron Mountain – 24 lutego 2002 (1. miejsce)
  Titisee-Neustadt – 22 stycznia 2006 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: 16.
 2004: 51.
 2005: 45.
 2006: 57.

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Rælingen – 24 sierpnia 2002 (3. miejsce)
  Rælingen – 25 sierpnia 2002 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 30.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Kuopio – 18 grudnia 2005 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Ludzie urodzeni w Kuopio
Urodzeni w 1984